Bystra (gromada w powiecie bielskim)
 Bystra (gromada w powiecie gorlickim)
 Bystra (gromada w powiecie suskim) (myślenicki/suski)